Meiorganum är ett släkte av svampar. Meiorganum ingår i familjen Paxillaceae, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Meiorganum